Марта Рот Писсо (; 29 мая 1932, Падуя, Италия — 7 октября 2016, Мехико, Мексика) — мексиканская артистка, актриса «Золотого века мексиканского кинематографа». Ученица Секи Сано.

Биография 
Дочь венгерского альтиста Шандора Рота. В 1939 году вместе с родителями покинула Европу, с начала 1940-х гг. жила в Мексике. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1948 году и с тех пор снялась в 58 работах в кино и телесериалах.

Похоронена на кладбище Gayosso Sullivan в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 
 2007 Destilando amor, Doña Pilar Gil Vda. de Montalvo
 2001 Злоумышленница, Norma Iturbide Vda. de Del Bosque
 2001 El noveno mandamiento, Eugenia D’Anjou de Betancourt
 1999—2000 Mujeres engañadas, Doña Catalina Cortés Vda. de Duarte
 1998 Gotita de amor, Dalila
 1997—1998 Шалунья, Elena
 1990 En carne propia, Leda Dumont
 1988 Грех Оюки Lady Elizabeth Pointer
 1985 Los años pasan, Mercedes
 1984 Eclipse, Amalia
 1981 Nosotras las mujeres, Mónica
 1979 Añoranza
 1979 Lágrimas de amor
 1973 Penthouse
 1969 De turno con la angustia

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)

Художественные фильмы 
 2007 Morirse está en hebreo
 1994 Le pegaron al gordo (La Lotería II)
 1994 Suerte en la vida (La Lotería III)
 1991 ¿Nos traicionará el presidente?
 1990 El jardín de la paz
 1974 La madrecita
 1972 Los ángeles de la tarde
 1971 Rosario
 1960 La llamada de la muerte
 1960 El renegado blanco
 1960 Un trío de tres
 1960 Variedades de medianoche
 1959 El hombre y el monstruo
 1959 Las coronelas
 1959 Cuando se quiere se quiere
 1958 A media luz los tres
 1957 Al compás del rock and roll
 1957 Y si ella volviera
 1956 Corazón salvaje
 1956 Massacre
 1955 El caso de la mujer asesinadita
 1955 El monstruo en la sombra
 1954 El pirata negro
 1954 El jinete
 1954 Romance de fieras
 1953 Sucedió en Acapulco
 1953 Quiéreme porque me muero
 1952 Se le pasó la mano
 1952 Rostros olvidados
 1952 Carne de presidio
 1952 El derecho de nacer
 1952 El mar y tú
 1951 Anillo de compromiso
 1951 Nunca debieron amarse
 1951 Una gringuita en México
 1951 Serenata en Acapulco
 1950 La ciudad perdida
 1950 Mi preferida
 1949 Ventarrón
 1949 El abandonado
 1949 No me quieras tanto…
 1949 El dolor de los hijos
 1949 Una familia de tantas
 1948 Ojos de juventud
 1948 Enrédate y verás

Награды и премии

Premios Ariel

Premios TVyNovelas

Premios ACE 1988

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография с информацией о смерти.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль второго плана
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)